Lawrence Thomas Popein, dit Larry Popein (né le  à Yorkton dans la province de la Saskatchewan au Canada et mort le ), est un joueur et un entraîneur canadien de hockey sur glace ; il évoluait au poste de centre.

Biographie

Larry Popein joue l'essentiel de sa carrière avec les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey. 

Il meurt le  à l'âge de 89 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1947-1948|| Canucks de Moose Jaw|| SJHL|| 27|| 21|| 12|| 33|| 6|| 4|| 4|| 0|| 4|| 7
|-
| 1947-1948|| Canucks de Moose Jaw|| Coupe Memorial|| || || || || || 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1948-1949|| Canucks de Moose Jaw|| WCJHL|| 26|| 21|| 12|| 33|| 34|| 8|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 1949-1950|| Canucks de Moose Jaw|| WCJHL|| 37|| 36|| 22|| 58|| 4|| 4|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 1950-1951|| Capitals de Regina || WCMHL|| 54|| 21|| 19|| 40|| 14|| || || || || 
|-
| 1951-1952|| Canucks de Vancouver|| PCHL || 69|| 32|| 36|| 68|| 14|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 70|| 25|| 44|| 69|| 23|| 9|| 5|| 10|| 15|| 0
|-
| 1953-1954|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 70|| 34|| 32|| 66|| 22|| 10|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| 1954-1955|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 11|| 17|| 28|| 27|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Rangers de New York|| LNH|| 64|| 14|| 25|| 39|| 37|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1956-1957|| Rangers de New York|| LNH|| 67|| 11|| 19|| 30|| 20|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 1957-1958|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 12|| 22|| 34|| 22|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1958-1959|| Rangers de New York|| LNH|| 61|| 13|| 21|| 34|| 28|| || || || || 
|-
| 1959-1960|| Rangers de New York|| LNH|| 66|| 14|| 22|| 36|| 16|| || || || || 
|-
| 1960-1961|| Rangers de New York|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1960-1961|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 69|| 19|| 48|| 67|| 12|| 9|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 1961-1962|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 59|| 9|| 22|| 31|| 12|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1962-1963|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 65|| 15|| 21|| 36|| 24|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1963-1964|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 39|| 8|| 11|| 19|| 18|| || || || || 
|-
| 1964-1965|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 59|| 7|| 9|| 16|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1965-1966|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 68|| 16|| 15|| 31|| 20|| 7|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1966-1967|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 71|| 22|| 26|| 48|| 18|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1967-1968|| Canucks de Vancouver|| WHL|| 27|| 6|| 6|| 12|| 4|| || || || || 
|-
| 1967-1968|| Seals d'Oakland || LNH|| 47|| 5|| 14|| 19|| 12|| || || || || 
|-
| 1968-1969|| Knights d'Omaha || LCH|| 57|| 1|| 4|| 5|| 16|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1969-1970|| Knights d'Omaha|| LCH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 

| 449|| 80|| 141|| 221|| 162|| 16|| 1|| 4|| 5|| 6

| 1968-1969 || Knights d'Omaha || LCH|| 72 || 29 || 32 || 11 || 47,9 % || Défaite au deuxième tour
|-
| 1969-1970 || Knights d'Omaha || LCH|| 72 || 36 || 26 || 10 || 56,9 % || Vainqueur
|-
| 1970-1971 || Totems de Seattle || WHL|| 72 || 27 || 36 || 9 || 43,8 % || 
|-
| 1971-1972 || Knights d'Omaha || LCH|| 72 || 29 || 35 || 8 || 45,8 % || Non qualifiés
|-
| 1972-1973 || Reds de Providence || LAH || 76 || 32 || 30 || 14 || 51,3 % || Défaite au premier tour
|-
| 1973-1974 || Rangers de New York || LNH || 41 || 18 || 14 || 9 || 54,9 % || -

Références 

Naissance en août 1930
Naissance à Yorkton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Knights d'Omaha
Entraîneur des Rangers de New York
Entraîneur des Golden Seals de la Californie
Attaquant de hockey sur glace
Décès en février 2020
Décès en Colombie-Britannique
Décès à 89 ans